Дэниэл Ли () — гонконгский кинорежиссёр, сценарист, ассистент режиссёра и арт-директор.

Фильмография

Режиссёр 
 What Price Survival (1994)
 Чёрная Маска (1996)
 ...Till Death Do Us Part (1998)
 Moonlight Express (1999)
 A Fighter's Blues (2000)
 Star Runner (2003)
 Dragon Squad (2005)
 Троецарствие: Возрождение дракона (2008)
 14 клинков (2010)
 Хунмэньское празднество (2011)
 Меч дракона (2015)

Сценарист 
 What Price Survival (1994)
 Till Death Do Us Part (1998)
 Moonlight Express (1999)
 A Fighter's Blues (2000) (co-writer and story by)
 Star Runner (2003) (co-writer)
 Dragon Squad (2005) (co-writer)
 Троецарствие: Возрождение дракона (2008) (co-writer)
 Меч дракона (2015)

Арт-директор 
 Starry Is the Night (1988)
 The Revenge of Angel (1990)
 Bury Me High (1991)
 The Prince of Temple Street (1992)
 Lady Supercop (1993)
 What Price Survival (1994)
 Lover's Tears (1996)

Ассистент Режиссёра 
 ''Princess Fragrance (1987)

Ссылки 
 
 Дэниэл Ли на КиноПоиск
 Daniel Lee @HKMDB.com
 LoveHKFilm.com
 HK Cinemagic.com

Кинорежиссёры Гонконга
Сценаристы Гонконга
Кинорежиссёры Китая